King County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 King County (Texas)
 King County (Washington)

Siehe auch:
 King and Queen County, Virginia
 Kings County